Limeira de Manteninha é um distrito do município brasileiro de Mantena, no interior do estado de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de  habitantes, sendo 603 homens e 597 mulheres, possuindo um total de 575 domicílios particulares. Foi criado pela lei estadual nº 6769, de 13 de maio de 1976.

Ver também 
 Distritos do Brasil

Ligações externas 
 

Distritos de Mantena